De Meerpaal (Dronten), theater, film en evenementengebouw in Dronten
 De Meerpaal (school), school in Rotterdam
 bolder (meerpaal), een inrichting op de wal waaraan een schip kan worden vastgelegd (of de overeenkomstige inrichting op het schip zelf)
 dukdalf, een meerpaal die in het water staat